Lynx – genere di felidi.
 Lynx – browser.
 Lynx – nome latino della costellazione della Lince.
 Lynx – marchio utilizzato in alcune nazioni dalla azienda produttrice di deodoranti Axe.
 Lynx – azienda finlandese che produce motoslitte.
 Atari Lynx – console portatile di Atari.
 Westland Lynx – elicottero multiruolo anglo-francese.
  – cacciatorpediniere della classe Chacal

Pagine correlate 
Lynx (zoologia)